Вальхзе () — политическая община в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Андреас Майр (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 14 мест.

 Партия Alle für Walchsee занимает 6 мест.
 местный блок: 5 мест.
 местный список: 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля